Farolicos puede referirse a:
 el nombre común de la planta Reseda undata
 el nombre común de la planta Vaccaria hispanica